Tóth László magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
1977-ben lett a legfelső szintű labdarúgó-bajnokság, az NB I játékvezetői keret tagja. Még ebben az évben, a Tatabánya–Haladás (2:0) bajnoki mérkőzésen debütálhatott. A nemzeti bajnokságtól 1979-ben, a Vasas–Vasas Izzó (4:1) bajnoki találkozóval búcsúzott. Első ligás mérkőzéseinek száma: 24.

Források 
 Nemzeti Sport - 1999. január 17.

Magyar labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
Élő személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők